Odda (gemeente), een voormalige gemeente in Noorwegen
Odda (plaats), een plaats in de Noorse gemeente Ullensvang